Фольксштурмгевер ФГ-45 (Volkssturmgewehr VG-45 в переводе с немецкого — «винтовка фольксштурма» ФГ-45 или 1-5) — 7,9-мм самозарядный карабин, выпускавшийся в нацистской Германии накануне ее поражения. Использует промежуточный патрон 7,9 мм Kurz и магазин от StG 44. «Фольксштурмгеверы» предназначались главным образом для вооружения ополченцев (Фольксштурма).

Система 
Система Volkssturmgewehr 1-5 работает за счёт полусвободного затвора. Канал ствола при выстреле автоматически не закрывается, но часть пороховых газов отводится из канала ствола в полость между стволом и кожухом ствола, давлением на затвор притормаживая его отход. Ударно-спусковой механизм предусматривает только одиночный огонь. Прицел нерегулируемый, открытого типа.

Примечания 

Самозарядные винтовки
Карабины
Стрелковое оружие Германии периода Второй мировой войны
Винтовки Второй мировой войны
Винтовки Германии
Оружие с полусвободным затвором
Появились в 1944 году в Германии